anatomie
 bioetika a lékařská etika
 biochemie
 biostatistika
 demografie
 farmakologie
 fyziologie
 lékařská chemie
 lékařská biofyzika
 medicínská geografie (též lékařská geografie, geografie zdraví a nemocí, geografická medicína)
 mikrobiologie
 patologická fyziologie
 lékařská informatika
 patologie

Lékařské obory